Toponímia:
 Ranger (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Ranger (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Organitzacions:
 United States Army Rangers
 2n Batalló de Rangers (Estats Units)
 Rangers de Texas (en anglès, Texas Ranger Division), cos de policia amb jurisdicció a tot l'estat nord-americà de Texas 
 Rànger i Noia Guia, branca escolta format per nois i noies d'11 a 14 anys 
 Rangers Football Club, club de futbol escocès fundat a Glasgow l'any 1873 
 Bo Rangers FC, club de futbol de Sierra Leone de la ciutat de Bo 
 Club Social de Deportes Rangers de Talca, club de futbol xilè de la ciutat de Talca 
 Enugu Rangers International FC, club de futbol nigerià de la ciutat d'Enugu 
 Forest Rangers Football Club, club de futbol de la ciutat de Ndola (Zàmbia) 
 Futbol Club Rànger's, club andorrà de futbol de la ciutat d'Andorra la Vella.
 New York Rangers, equip professional d'hoquei sobre gel de Nova York 
 Nchanga Rangers Football Club, club de futbol de la ciutat de Chingola, Zàmbia 
 Queens Park Rangers Football Club, club de futbol anglès de Londres fundat el 1882 
 Texas Rangers (beisbol), club de beisbol estatunidenc de la ciutat d'Arlington (Texas) 
 Obres:
 Dinosaur Squadron Beast Ranger, setzena creació de les sèrie de Super Sentai 
 El rànger renegat (en anglès The Renegade Ranger), pel·lícula estatunidenca dirigida per David Howard estrenada el 1938
 Chip 'N Dale: Rescue Rangers, videojoc de plataformes creat per CAPCOM el 1990 per a NES